Beffa steht für:

 Beffa (Fluss), Fluss in Benin

Beffa ist der Familienname folgender Personen:
 Karol Beffa (* 1973), französischer Komponist
 Marc Beffa, französischer Schauspieler
 Alberto Della Beffa (1914–1969), italienischer Bob-Fahrer 
 Jean-Louis Beffa (* 1941), französischer Geschäftsmann